Bellville – miasto w Południowej Afryce
Miejscowości w USA:
 Bellville – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Evans
 Bellville – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Richland
 Bellville – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Austin
Gminy w USA:
 Bellville (ang. Bellville Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Pocahontas